L'uomo che uccide (The Killing Man) – romanzo di Mickey Spillane del 1989
L'uomo che uccide (Tango One) – romanzo di Stephen Leather del 2002